Akim Aliu (né le  à Okene au Nigéria) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il possède également la nationalité ukrainienne grâce à sa mère étant née en Ukraine, en ex-URSS ainsi qu'un passeport canadien.

Carrière de joueur 
Né au Nigéria mais élevé en Ukraine jusqu'à onze ans puis au Canada pays où il fut amené à jouer au hockey sur glace. Il joua son hockey junior en Ontario avec les Wolves de Sudbury et avec les Knights de London.

Repêché par les Blackhawks de Chicago en 2007, il se joint aux IceHogs de Rockford pour y commencer sa carrière professionnelle.

Le , il est échangé par les Blackhawks aux Thrashers d'Atlanta.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 ||Icehawks de Milton ||OPJHL ||2 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Spitfires de Windsor ||LHO ||18 ||3 ||4 ||7 ||25 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Wolves de Sudbury ||LHO ||29 ||7 ||6 ||13 ||54 ||6 ||0 ||1 ||1 ||7
|-
|2006-2007 ||Wolves de Sudbury ||LHO ||53 ||20 ||22 ||42 ||104 ||21 ||1 ||5 ||6 ||50
|-
|2007-2008 ||Knights de London ||LHO ||60 ||28 ||33 ||61 ||133 ||5 ||2 ||1 ||3 ||15
|-
|2007-2008 ||IceHogs de Rockford ||LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Knights de London ||LHO ||16 ||8 ||10 ||18 ||30 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Wolves de Sudbury ||LHO ||29 ||10 ||16 ||26 ||61 ||6 ||2 ||1 ||3 ||14
|-
|2008-2009 ||IceHogs de Rockford ||LAH ||5 ||2 ||0 ||2 ||14 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2009-2010 ||Walleye de Toledo ||ECHL ||13 ||5 ||9 ||14 ||18 ||2 ||1 ||1 ||2 ||16
|-
|2009-2010 ||IceHogs de Rockford ||LAH ||48 ||11 ||6 ||17 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011|| Wolves de Chicago || LAH ||43 ||4 ||5 ||9 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Gladiators de Gwinnett ||ECHL ||16 ||12 ||8 ||20 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Rivermen de Peoria ||LAH ||16 ||5 ||4 ||9 ||20 ||2 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|2011-2012 || Eagles du Colorado ||ECHL ||10 ||2 ||4 ||6 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012|| Heat d'Abbotsford ||LAH ||42 ||10 ||4 ||14 ||59 ||5 ||0 ||1 ||1 ||28
|-
|2011-2012|| Flames de Calgary || LNH ||2 ||2 ||1 ||3 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013|| Heat d'Abbotsford ||LAH || 42|| 4|| 7|| 11|| 111|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Flames de Calgary || LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014|| Bulldogs de Hamilton ||LAH || 14|| 3|| 1|| 4|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Wolf Pack de Hartford ||LAH || 9|| 1|| 0|| 1|| 7|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || AIK IF || SHL || 2 || 1 || 0 || 1 || 6 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2014-2015|| Americans de Rochester ||LAH || 10|| 3|| 1|| 4|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Condors de Bakersfield ||ECHL || 15 ||2 || 7||9 || 24 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Barons d'Oklahoma City ||LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Amour Khabarovsk || KHL ||19 ||2 ||5 ||7 ||52 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Everblades de la Floride || ECHL || 11 || 5 || 6 || 11 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Gladiators d'Atlanta || ECHL || 2 || 0 || 1 || 1 || 33 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Monsters de Cleveland || LAH || 13 || 3 || 2 || 5 || 19 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || HC´05 Banská Bystrica || Extraliga || 9 || 2 || 4 || 	6 || 14 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Karlskrona HK || SHL || 6 || 0 || 0 || 0 || 62 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || IK Pantern || Allsvenskan || 6 || 0 || 1 || 1 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Solar Bears d'Orlando || ECHL || 14 || 4 || 7 || 11 || 21 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2019-2020|| HC Litvínov || Extraliga ||6 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

|| 7 || 2 || 1 || 3 || 26 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en avril 1989
Naissance au Nigeria
Joueur ukrainien de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur du Walleye de Toledo
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Wolves de Sudbury
Joueur des Knights de London
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Eagles du Colorado (ECHL)
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur de l'AIK IF
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Gladiators d'Atlanta
Joueur des Monsters de Cleveland
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur du Karlskrona HK
Joueur du IK Pantern
Joueur des Solar Bears d'Orlando (ECHL)
Joueur du HC Litvínov